VD est un code qui signifie :
 Vaud, un canton de Suisse, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) (voir ISO 3166-2:CH),

Vd peut faire référence à :
 Volume de distribution, en pharmacologie,

Code
Code de canton suisse